Graffiti Bridge steht für:

 Graffiti Bridge (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1990
 Graffiti Bridge (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1990
 Graffiti Bridge (Film), ein US-amerikanischer Film des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1990